В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Розмарі Казалс і Франсуаза Дюрр виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Мартіна Навратілова 6-0, 7-5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (чемпіонки)
 Кріс Еверт /  Мартіна Навратілова (фінал)

 Ольга Морозова /  Бетті Стов (чвертьфінал)
 Сью Баркер /  Глініс Коулс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston